Numerus Brittonum steht für:
 Numerus Brittonum (Niederbieber), eine römische Auxiliareinheit
 Numerus Brittonum (Walldürn), eine römische Auxiliareinheit
 Numerus Brittonum Aurelianensium, eine römische Auxiliareinheit
 Numerus Brittonum Elantiensium, eine römische Auxiliareinheit
 Numerus Brittonum Gurvedensium, eine römische Auxiliareinheit
 Numerus Brittonum Murrensium, eine römische Auxiliareinheit
 Numerus Brittonum Nemaningensium, eine römische Auxiliareinheit
 Numerus Brittonum Triputiensium, eine römische Auxiliareinheit